Miejscowość w Anglii:
 Stockport – miasto w hrabstwie Wielki Manchester
 Metropolitan Borough of Stockport – dystrykt hrabstwa Wielki Manchester (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Stockport – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Van Buren
 Stockport – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
 Stockport – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Morgan
Gminy w USA:
 Stockport (ang. Stockport Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia